Stati Uniti d'America
 Au Sable – fiume del Michigan
 Au Sable – charter township della Contea di Iosco, Michigan
 Au Sable – township della Contea di Roscommon, Michigan
 Au Sable – fiume dello stato di New York
 Au Sable – città della Contea di Clinton, New York